Жиль Вільмюр (,  30 травня 1940, Труа-Рів'єр) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1958 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Ванкувер Канакс», «Балтимор Кліпперс», «Баффало Бізонс», «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Чикаго Блек Гокс».

Загалом провів 219 матчів у НХЛ, включаючи 14 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Нагорода Леса Каннінгема (АХЛ) — 1969, 1970.
 Гаррі Холмс Меморіал Авард (АХЛ) — 1969, 1970.
 Володар Кубка Колдера в складі «Баффало Бізонс» — 1970.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1971, 1972, 1973. 
 Трофей Везіни — 1971.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти АХЛ‎
Уродженці Труа-Рів'єра